Agullana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agullana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Agullana (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar